Langhäuser oder Langhaeuser ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolf Langhäuser (1900–1976), deutscher Generalmajor im Zweiten Weltkrieg
 Wilhelm Langhäuser (1862–1925), bayerischer Generalmajor

Langhäuser bzw. Langhaeuser bezeichnet:

 Langhaus (Wohngebäude)